Sveriges herrlandskamper i fotboll 2022 utgjordes framförallt av Nations League-matcher, men även av VM 2022 kvalspelsmatcher.

Matcher

Noter

Referenser

Externa länkar 
 Sveriges landskamper på Svenska Fotbollförbundets webbplats

Fotbollsåret 2022
2022